Shun désigne :
Shun, l'un des cinq principaux Chevaliers de bronze des Chevaliers du Zodiaque.
L'Empereur Shun, souverain mythique de l'antiquité chinoise.
Shun, un manga culinaire de Midori Takakura.
Shun Belly, un personnage du manga français Dreamland (bande dessinée).
Un des 6 ninjas jouables dans le jeu vidéo Mini Ninjas.
Shun est un prénom masculin japonais.